Osoby o nazwisku Galimow (ros. Галимов):

 Aleksandr Galimow (1985–2011) – rosyjski hokeista
 Ansiel Galimow (ur. 1991) – rosyjski hokeista
 Artiom Galimow (ur. 1991) – rosyjski hokeista
 Emil Galimow (ur. 1992) – rosyjski hokeista
 Stanisław Galimow (ur. 1988) – rosyjski hokeista